Союз-Аполлон () — термин, который может означать:

 Союз — Аполлон — совместный пилотируемый полёт космических кораблей, — советского «Союз-19» и американского «Аполлон» — осуществлённый 15 июля 1975 года
 Союз Аполлон — советская марка сигарет, выпущенная в честь вышеуказанного события